Tuva steht für:

Namensträgerinnen eines norwegischen und schwedischen weiblichen Vornamens:
 Tuva Semmingsen (* 1975), norwegische Opernsängerin
 Tuva Moflag (* 1979), norwegische Politikerin
 Tuva Novotny (* 1979), schwedische Schauspielerin
 Tuva Syvertsen (* 1983), norwegische Musikerin
 Tuva Hansen (* 1997), norwegische Fußballspielerin

Sonstiges:
 Tuwa, autonome Republik im südlichen Teil von Sibirien
 Tuwinische Volksrepublik, ehemaliger Staat im Süden Sibiriens
 Tuwinische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik, ehemalige autonome Sowjetrepublik innerhalb der Sowjetunion
 (2610) Tuva, Asteroid
 Sturm Tuva, Wetterereignis
 Tuva: Voices from the Center of Asia, Sammlung von Aufnahmen traditioneller tuwinischer Musik (1990)
 Tuva, Among the Spirits, Sammlung von Aufnahmen traditioneller tuwinischer und jakutischer Musik (1999)